

Geografia do Brasil
 Rio Camurupim — rio do estado do Piauí
 Praia de Camurupim — praia do Rio Grande do Norte
 Camurupim — a distrito de Marcação, Paraíba

Outros usos
 Camurupim — peixe marinho do Nordeste do Brasil ou Pirapema.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos